Plaats in Indonesië
 Butuh (Temanggung), een plaats in het regentschap Temanggung van de provincie Midden-Java
 Butuh (Butuh), een plaats in het regentschap Purworejo van de provincie Midden-Java
 Butuh (Kalikajar), een plaats in het regentschap Wonosobo van de provincie Midden-Java
 Butuh (Mojosongo), een plaats in het regentschap Boyolali van de provincie Midden-Java
 Butuh (Sawangan), een plaats in het regentschap Magelang van de provincie Midden-Java
 Butuh (Tengaran), een plaats in het regentschap Semarang van de provincie Midden-Java